Цар (, ) је један од словенских назива монарха, најчешће суверени владар царства или другог типа царске области.

Цареви

Види још 
 Списак руских императора